Embacang (Lubuk Keliat)
 Embacang (Mesuji Raya)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing